Szakács Béla
 Szakács Béla (1931–2020) Európa-bajnoki bronzérmes ökölvívó, edző
 Szakács Béla (?) Kazinczy-díjas pedagógus
Szakáts Béla
 Szakáts Béla (1938–2022) erdélyi magyar szobrászművész